L'Étrangleur (), film américain de 1943, réalisé par William A. Wellman ;
 L'Étrangleur, pièce de téléthéâtre québécoise diffusée en 1956 dans Quatuor à Radio-Canada ;
 L'Étrangleur, film réalisé par Paul Vecchiali, sorti en 1972 ;
 L'Étrangleur (), film hongrois de Árpád Sopsits sorti en 2016
 L'Étrangleur, surnom donné en 1964 à l'assassin Lucien Léger.